Martin Ballendat (* 1958 in Bochum) ist ein deutscher Industriedesigner.

Leben 
Martin Ballendat wurde 1958 als Sohn von Karl und Ingeborg Ballendat (geb. Corts) geboren. Er studierte Design an der Folkwang Universität Essen. Nach drei Jahren als Angestellter bei der Firma Sedus Stoll an der Grenze zur Schweiz übernahm er 1986 die Design- und Entwicklungsabteilung der österreichischen Firma Wiesner Hager und prägte deren Design über zehn Jahre. 1995 gründete er sein eigenes Studio in Oberösterreich und später ein zweites in Deutschland. Mittlerweile ist „Design Ballendat“ ein Unternehmen mit 16 Mitarbeitern und arbeitet für über 40 bekannte Marken in 17 Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Niederlande, Japan, China, Korea, Malaysia, Thailand, USA, Ägypten, Polen, Türkei, Tschechen, Frankreich und Großbritannien.

Martin Ballendat ist im Möbeldesign tätig. Sein Studio verfügt deshalb über Werkstätten (Metallbau, Holz-Kunststoff, Lackierung, Polsterei) und einen professionellen Engineering Bereich mit 3D-Scanner, mehreren 3D-Druckern, 5-achsiger CNC-Fräse und CAD-Konstruktionsarbeitsplätzen.

Martin Ballendat war Juror bei Design-Wettbewerben (Z.B. Interzum Award, Red Dot Design Award, Good Design Award, Chicago etc.) und ist regelmäßig Speaker/Vortragender bei internationalen Seminaren und Events.  

Martin Ballendat war neben der selbständigen Tätigkeit von 1995 bis 2016 als Dozent und Gastprofessor an den Fachhochschulen für Industrial-Design in Graz (FH Johanneum) und Design & Produktmanagement in Salzburg (FH Kuchl) tätig.

Auszeichnungen 
Seine wichtigste Auszeichnung war der Mixology-Award: Designer of the year in UK im Jahr 2019.  

Er erhielt mehr als 180 Designpreise, darunter 20 Best of Best-, Silber- oder Gold-Awards. 

Im Einzelnen:  

 40x Red Dot Design Award (3xBest of the Best)
 6x German Design Award (2x in Gold), 
 German Design Innovations-Award in Gold
 23x IF-Award Hannover, Best of Neocon Chicago (3x in Gold und 4x in Silber), 
 Best chair of the year Chicago
 20x Good Design Award Athenaeum 
 3x Best of the Best Interior-Innovations-Award Iconics
 Fokus LGA Stuttgart in Gold und Silber
 Materialica Award in Gold
 Design Plus Award
 IIDEX Gold Award Canada 
 1. Preis Staatspreis Saarland
 Josef Binder Award Austria in Gold
 Österreichischer Staatspreis und weitere Preise in Großbritannien, Belgien, Niederlande, Japan, China und Polen.

Kunden 
Auszug wichtiger Kunden für die Ballendat tätig ist:

 LD Seating
 TONON 
 Casala  
 Diemmebi 
 LELAND
 Sandler Seating
 Brunner
 Rossin
 Nowy Styl
 Riva
 PALME
 Boss Design
 Dauphin
 Dawon
 Girsberger
 Goodtone
 Mobica
 Moll
 Nurus
 The Senator Group
 Strässle
 Team 7
 Willisau

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

Industriedesigner
Deutscher
Geboren 1958
Mann